301 steht für:

 das Jahr 301
 301 (Album), Studioalbum des Esbjörn Svensson Trio
 301 – Scheiß auf ein Empire, US-amerikanische Sandalenfilmparodie
 Austin 301, britischer Kleinlaster, siehe Morris LC
 Peugeot 301, französische Automobile
 Super 301,  Paragraph 301 des amerikanischen Trade Acts
 301 (Moved Permanently), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode #3xx – Umleitung
 eine Spielvariante beim Dart, siehe Darts #301/501

Siehe auch: